Муниципальное образование «Посёлок Анопино» — сельское поселение в составе Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Административный центр — посёлок Анопино.

История 
Муниципальное образование «Посёлок Анопино» образовано 25 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 69-ОЗ. В его состав вошли территории посёлка Анопино и бывших Вашутинского и Вешкинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Гусь-Хрустального района
Упразднённые городские поселения Владимирской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году